Carson Soucy, född 27 juli 1994, är en kanadensisk professionell ishockeyback som spelar för Seattle Kraken i NHL.

Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Minnesota Wild och på lägre nivåer för Iowa Wild i American Hockey League (AHL) och Minnesota Duluth Bulldogs i National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Soucy draftades av Minnesota Wild i femte rundan i 2013 års draft som 137:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Carson Soucy NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Carson Soucy hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1994
Levande personer
Personer från Viking
Idrottare från Alberta
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
Spelare valda av Minnesota Wild i NHL Entry Draft
Ishockeyspelare i Minnesota Duluth Bulldogs (herrar)
Alumner från University of Minnesota Duluth
Spelare i Iowa Wild
Spelare i Minnesota Wild
Spelare i Seattle Kraken
Spelare valda i NHL:s expansionsdraft 2021
Spelare i Spruce Grove Saints